Arriba steht für:
 Arriba (Erlebnisbad), Schwimmbad in Norderstedt
 Arriba (Zeitung), Zeitung in Madrid, Spanien (1939 bis 1979)
 Arriba (Kakao) Kakao aus Ecuador

Arriba steht für folgende geographischen Objekte:

in den Vereinigten Staaten:
 Arriba (Colorado), Ort im Lincoln County
 Arriba (New Mexico), Ort im San Miguel County
 Rio Arriba County, County in New Mexico

in anderen Ländern:
 Departamento Tercero Arriba, Departamento in der Provinz Córdoba, Argentinien

Arriba ist der Familienname folgender Personen:
 Álvaro de Arriba (* 1994), spanischer Leichtathlet
 Benjamín de Arriba y Castro (1886–1973), spanischer Geistlicher, Erzbischof von Tarragona

ARRIBA steht für:
 ARRIBA (Software), Software für das Bauwesen

Siehe auch:
 Arribas
 Arriva (Begriffsklärung)
 Ariba, Handelsplattform von SAP